Csehország
 Koruna, település a Svitavyi járásban
 Koruna, csúcs a Broumovsko Tájvédelmi Körzetben (769 m)
 Koruna, csúcs a Brdy-hegységben (837 m)
 Koruna, hegy az Orlicei-hegységben